За́городный парк — название парков в нескольких городах.

 Загородный парк — парк в Самаре
 Загородный (Александровский) парк — парк (сад) в Тюмени